Bulisa bezeichnet:

die Sprache Buli (Sprache)
den ugandischen Distrikt Buliisa
die ugandische Stadt Buliisa